

Pessoas
Kiril I de Moscou

Outros
2609 Kiril-Metodi

Desambiguações de antropônimos